Президент Джибути — глава государства и правительства Джибути. Страна является президентской республикой, поэтому президент имеет большие полномочия. Президент имеет серьёзное влияние на правительство и является Верховным Главнокомандующим Вооружённых сил Джибути. Исполнительная власть осуществляется президентом и правительством (Совет Министров). Правительство возглавляется премьер-министром. Однако, в стране преобладает клановая общественная иерархия, в результате чего эти группы представителей пытаются овладеть ключевыми постами в исполнительной сфере, и поставить на должность премьер-министра ключевую персону определённого клана. Если Президент Республики, в силу обстоятельств, временно приостанавливает выполнение своих обязанностей, то функции Президента временно исполняет Премьер-министр. Президент Республики избирается на 6 лет путём всеобщего прямого голосования по мажоритарной избирательной системе в два тура. Он имеет право быть переизбранным только один раз.

Требования к кандидатам в президенты 
Любой кандидат на пост Президента должен быть только джибутийцем, обладающим гражданскими и политическими правами, не моложе 40 лет. Закон определяет требования к кандидатам и правила их выдвижения, условия проведения подсчёта голосов и оглашения результатов. Он предусматривает все надлежащие приготовления для проведения свободных и правомерных выборов.

Вакансия должности 
Если Президент Республики, в силу обстоятельств, временно приостанавливает выполнение своих обязанностей, то функции Президента временно исполняет Премьер-министр. В случае вакантного места на должность Президента по какой-либо причине или бесповоротных препятствий, засвидетельствованных Конституционным судом, по предложению Премьер-министра или председателя Национального собрания, временное исполнение обязанностей президента возложено на председателя Верховного суда, который не может быть кандидатом на пост Президента в течение всего периода замещения. В период временного исполнения обязанностей Президента Правительство не может быть ни распущено, ни реорганизовано. Так же не могут быть распущены или изменены никакие институты республики. Новые выборы имеют место минимум в тридцатидневный и максимум сорокапятидневный срок с момента констатации вакантного места на должность Президента или бесповоротности препятствий.

Полномочия 
Президент Джибути:
 Является главой государства и правительства;
 Обеспечивает исполнительную власть;
 Является воплощением единства нации;
 Обеспечивает континуитет государства;
 Является гарантом национальной безопасности, государственной независимости, территориальной неприкосновенности, соблюдения конституции, договоров и международных соглашений;
 Определяет и проводит политику нации;
 Наделён распорядительной властью;
 Может направлять обращения к народу;
 Является главнокомандующим армией;
 Назначает лиц высшего командования и начальников отдельных воинских частей;
 Награждает орденами;
 Обладает правом помилования;
 Проконсультировавшись с Председателем Национального собрания и Президентом Конституционного совета, может выносить на референдум любой законопроект;
 Назначает Премьер-министра, а уже по предложению Премьер-министра назначает других членов Правительства. Он определяет и прекращает их полномочия;
 В пятнадцатидневный срок ратифицирует Законы, принятые Национальным собранием, начиная с момента их подачи, если он не высказывается за второе чтение в вышеупомянутом Национальном собрании;
 Обращается в Конституционный суд, если полагает, что Закон противоречит Действующей Конституции;
 Следит за исполнением судебных решений;
 Заключает и утверждает Международные договора и соглашения, который поданы на ратификацию Национальным собранием;
 Назначает и уполномочивает дипломатических и чрезвычайных представителей в Иностранные Державы;
 В случае, если институты Республики, независимость Нации, территориальная неприкосновенность или выполнение международных обязательств оказались под серьёзной и непосредственной угрозой, если было приостановлено функционирование органов государственной власти, то он может, с согласия Председателя Национального собрания и Президента Конституционного совета, а также обратившись с посланием к народу, предпринять любые меры, направленные на восстановление ровного функционирования органов государственной власти и обеспечения защиты Нации, за исключением пересмотра конституции;
 Имеет право на внесение поправок в проекты нормативных актов.

Список президентов Джибути 

Джибути